UFC on ESPN: Thompson vs. Holland, также известный как UFC on ESPN 42 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 3 декабря 2022 года на спортивной арене «Amway Center» в городе Орландо, штат Флорида, США.

В главном бою вчера Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом в 4-м раунде. В соглавном бою Рафаэл дус Анжус победил Брайана Барберену удушающим приёмом во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полусреднем весе, в котором должны встретиться Стивен Томпсон (#6 рейтинга) и бывший топовый средневес Кевин Холланд.

Анонсированные бои 

[*] Позиция Рафаэла дус Анжуса в рейтинге легкой весовой категории;

[**] Позиция Аманды Рибас в рейтинге женской минимальной весовой категории.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Филип Роу не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Стивен Томпсон vs. Кевин Холланд
 Выступление вечера: Сергей Павлович и Роман Долидзе

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN